Асадилла Ашрапович Ходжаев (12 апреля 1920 год — 6 сентября 1983, Ташкент) — советский и узбекский партийный и государственный деятель, Председатель Верховного Совета Узбекской ССР (1980—1983). Лауреат Государственной премии Республики Узбекистан имени Алишера Навои в области архитектуры (1994, посмертно).

Биография 
Член ВКП (б) с 1945 г. Окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта.
 1942—1951 гг. — мастер, старший мастер, инженер, старший инженер начальник дистанции пути Среднеазиатской железной дороги,
 1951—1954 гг. — инструктор промышленно-транспортного отдела ЦК КП(б) — КП Узбекистана,
 1954—1963 гг. — заместитель, первый заместитель министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог Узбекской ССР,
 1963—1964 гг. — первый секретарь Самаркандского промышленного областного комитета КП Узбекистана,
 1964—1967 гг. — председатель исполнительного комитета Самаркандского областного Совета,
 1967—1968 гг. — председатель организационного бюро ЦК КП Узбекистана по Наманганской области,
 1968—1973 гг. — первый секретарь Наманганского областного комитета КП Узбекистана,
 1973—1978 гг. — первый секретарь Ташкентского городского комитета КП Узбекистана,
С 1978 г. — секретарь ЦК КП Узбекистана, с марта 1980 г. одновременно — председатель Верховного Совета Узбекской ССР.

Депутат Верховного Совета СССР 8 и 9 созывов.

Источники

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг./ Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия», 1999 г.

Ссылки 
 Некролог

Первые секретари Самаркандского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Наманганского обкома КП Узбекистана
Председатели Самаркандского облисполкома
Председатели Верховного Совета Узбекской ССР
Выпускники Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС